Какавано има више значења:

 Какавано (Чикоасен), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Какавано (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику